Бавор может означать:

 Бавор I из Стракониц — средневековый чешский феодал и государственный деятель из рода Баворов из Стракониц
 Бавор II из Стракониц — средневековый чешский феодал и государственный деятель из рода Баворов из Стракониц
 Бавор III из Стракониц — средневековый чешский феодал и государственный деятель из рода Баворов из Стракониц
 Ян V Бавор — чешский религиозный деятель, епископ Оломоуцкий

См. также 

 Баворов